

Film 
 The Babysitter – film per la televisione del 1980 diretto da Peter Medak 
 Babysitter... un thriller (The Babysitter) – film del 1995 diretto da Guy Ferland
 La babysitter (The Babysitter) – film del 2017 diretto da McG

Letteratura 
 La baby-sitter 1 (The Babysitter) -romanzo di Robert Lawrence Stine del 1989